Sheridan County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sheridan County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 89002216
 Sheridan County Courthouse (North Dakota), ID-Nr. 85002990
 Sheridan County Courthouse (Wyoming), ID-Nr. 82001836